

Cétacés 
 La famille des marsouins appartient à l'un des micro-ordres de cétacés
 Marsouin aptère
 Marsouin à lunettes
 Marsouin commun
 Marsouin du golfe de Californie
 Marsouin de Burmeister
 Marsouin de Dall
 La famille du marsouin blanc ou béluga appartient au même micro-ordre de cétacés

Bateaux  
 Marsouin (1809-1834) : gabare puis brick de la Marine royale
 
 Marsouin : type de dériveur
 Marsouin : pièce d'assemblage et de renfort entre la quille et l'étambot (« marsouin arrière ») ou la quille et l'étrave (« marsouin avant »), dans la construction navale en bois traditionnelle

Personnes 
 « Marsouins » : surnom des militaires de l'infanterie de marine française
 Marsouin : grade en natation synchronisée

Toponymes 
 Cirque des Marsouins : paléo-cirque naturel de l'île de La Réunion,  département et région d'outre-mer français et région ultrapériphérique dans le sud-ouest de l'océan Indien ;
 Pont des Marsouins : pont routier de Guadeloupe qui relie la commune de Gourbeyre à Saint-Claude par la  ;
 Rivière des Marsouins : fleuve de l'île de La Réunion. Traverse le territoire communal de Saint-Benoît d'ouest en est ;

Gentilé 
 Marsouin :  utilisé pour surnommer les habitants de la municipalité de L'Isle-aux-Coudres (Canada)

Voir aussi
 Les Marsouines : bande dessinée française.
 Marsouin, nom d'un groupement d'intérêt scientifique ayant notamment enquêté sur le wikipédia francophone.
 Association sportive Les Marsouins : club réunionnais de football basé à Saint-Leu créé en 1955.

Références